Gaspard de la nuit (Ravel), een muziekstuk van Maurice Ravel gebaseerd op de gelijknamige verzameling gedichten.
 Gaspard de la nuit (gedichten), een verzameling gedichten van Aloysius Bertrand.
 Kasper (stripreeks), de originele Franse titel van de stripreeks Kasper.